Slovo Spring má několik významů:

 Jaro – Z anglického slova Spring.
 Spring Framework – aplikační framework
 Spring (engine) – herní engine inspirovaný hrou Total Annihilation
 Spring (film) - krátký animovaný film od Blender Foundation
 Șpring – obec v Rumunsku